Семичанское сельское поселение — муниципальное образование в Дубовском районе Ростовской области. 

Административный центр поселения — хутор Семичный.

Административное устройство 
В состав Семичанского сельского поселения входят:
 хутор Семичный;
 хутор Ленина;
 хутор Яблочный.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Ссылки 
 

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Дубовского района Ростовской области